Jumbo-Visma (UCI код: TJV) — голландская профессиональная шоссейная велокоманда, ранее известная как Rabobank.

Команда состоит из трёх частей: ProTeam (UCI ProTour команда), континентальная (команда молодых талантов, выступающая в UCI Europe Tour), и велокросс. Участники команды используют для велоспипедов рамы Cervelo, с компонентами Shimano.

История 
Команда была создана в 1984 году под названием Kwantum, с большинством гонщиков пришедших из TI-Raleigh. С того же года, команда каждый раз участвует в Тур де Франс, и после ввода дивизионов в 1998, всегда была в первом дивизионе. На протяжении многих лет главным спонсором команды являлась компания Rabobank, но в конце 2012 года компания заявила о прекращении сотрудничества с командой. Но заявила, что продолжит свои отношения с любительской велокомандой в качестве спонсора, включая подготовку молодежной и кросс-команды.

Состав и победы

Текущий сезон 2023 
Состав

Победы

Другие сезоны 

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Ссылки 
 Официальный сайт

Велосипедные команды